Панчен-лама:

 Панчен-лама — второй по рангу лама после Далай-ламы в школе Гелуг тибетского буддизма.
 Панчен-лама IV (1570—1662) — первый из прижизненных носителей этого титула.
 Панчен-лама V (1663—1737) — тибетский религиозный и политический деятель.
 Панчен-лама VI (1738—1780) — тибетский религиозный и политический деятель.
 Панчен-лама VII (1782—1853) — тибетский религиозный и политический деятель.
 Панчен-лама VIII (1855—1882) — тибетский религиозный и политический деятель.
 Панчен-лама IX (1883—1937) — тибетский религиозный и китайский политический деятель.
 Панчен-лама X (1938—1989) — 10-й Панчен-лама в традиции школы гелугпа тибетского буддизма.